Barry Smith puede referirse a:

 Barry Windsor-Smith (1949-), dibujante de historietas estadounidense.
 Barry Smith (1952-), filósofo estadounidense.
 Barry Smith (1940-), piloto de motociclismo australiano.